El Margrave Jorge Federico II de Brandeburgo-Ansbach (3 de mayo de 1678 - 29 de marzo de 1703), conocido como Jorge Federico el Joven, el tercer hijo varón del Margrave Juan Federico de Brandeburgo-Ansbach con su primera esposa la Margravina Juana Isabel de Baden-Durlach (y así hermanastor de la reina Carolina de Gran Bretaña), sucedió a su hermano mayor como Margrave de Ansbach en 1692.

El la Guerra de Sucesión del Palatinado luchó entre 1695 y 1697 como voluntario en el Ejército Imperial. Durante la Guerra de Sucesión Española en 1702 tuvo éxito en la toma de la fortaleza de Bersello Módena. Murió en la Batalla de Kittensee en 1703, y como estaba soltero, Ansbach pasó a su hermanastro menor Guillermo Federico.

Ancestros 

Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVII (casa de Hohenzollern)
Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVIII (casa de Hohenzollern)